Ковасна — жудець у центральній Румунії.
 Ковасна — місто у жудці Ковасна.